Marston House steht für:

 Marston House (Somerset), Landsitz mit Landschaftsgarten in England

im NRHP gelistete Objekte:
 Marston House (Arkansas), ID-Nr. 84000194
 Marston House (Louisiana), ID-Nr. 72000551